Poniższa lista jest zestawieniem obozów koncentracyjnych Rzeszy Niemieckiej opracowanym na podstawie danych Niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Badacze poszczególnych obozów i ich podobozów oraz komand zewnętrznych doszli miejscami do odmiennych konkluzji. Dzieje kilkunastu tysięcy obozów nazistowskich są wciąż badane i ich historia jest daleka do pełnego odkrycia. Stąd też różnice mogące się pojawiać w tego typu spisach są naturalnym wyrazem postępu badań historycznych bądź ścieraniem się tez badawczych. W porównaniu do oryginału poprawiono tu kilka ewidentnych błędów oraz zamieniono nazwy lokalizacji na zgodne z rzeczywistością historyczną, np. tam gdzie w dokumentach niemieckich widniała „Polska” podano zgodnie z historią „Generalne Gubernatorstwo” bądź analogicznie na miejsce „Czech” wpisano „Protektorat Czech i Moraw” i „Okręg Rzeszy Kraj Sudetów”.


Indeks 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bibliografia 
 Wykaz bibliografii dla serii artykułów o niemieckich obozach w latach 1933–1945 został umieszczony na osobnej stronie.

 
Obozy niemieckie